Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша () — научно-популярная книга Ларса Орстрёма () о «химических элементах и нашем взаимодействии с ними» в жанре детектива. Книга переведена на русский язык с английского Оксаной Постниковой, издана издательством КоЛибри в 2021 году и вошла в короткий список премии «Просветитель. Перевод» 2021 года.

The Guardian: «От первого романа Агаты Кристи до сатирической пьесы Джорджа Бернарда Шоу — потрясающие истории… у Орстрема талант находить в детективных сюжетах материал для научных лекций».

Сайт «Metro International» в недельном обзоре книжных новинок выделил книгу, написав, что «„Химия всегда“ — не из того научпопа, который читается взахлёб, и скорее подойдёт для школьников, но и взрослым может быть интересно».

Литература 
Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша. Издательство «КоЛибри», 2020. Серия: Исторический интерес. 256 страниц, твердый переплет, 140×210. ISBN 978-5-389-18140-3. Тираж: 3000.

Примечания 

Книги на английском языке
Научно-популярные книги